GIT steht für:
 Gasinjektionstechnik, siehe Innendruck-Spritzgießen
 Gastrointestinaltrakt, siehe Verdauungstrakt
 Georgia Institute of Technology
 Gesellschaft für Informations- und Kommunikationstechnik im OVE, Gesellschaft des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik
 Guitar Institute of Technology, siehe Musicians Institute
 GNU Interactive Tools
 GIT Verlag, deutscher Fachverlag
 Geita Airport (IATA-Code), Flughafen von Geita, Geita (Distrikt), Tansania
 Groninger Intelligenztest, Verfahren zur Messung von Intelligenz

Git steht für:
 Git, Versionsverwaltungssoftware
 Git (Iran), Ort in Süd-Chorasan, Iran

Git. steht für:
 Gitarre
 Gitarrist

git steht für:
 Gitxsan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der First-Nations-Sprachen

Siehe auch:
 Gitt

Abkürzung